

Médecine 
 Le laudanum est une préparation à base d'alcaloïdes du pavot somnifère, disponible sous forme de gouttes, et dûment prescrit par un médecin.

Divers 
 Laudanum est le nom d'un des quatre camps romains entourant le village gaulois dans les aventures d'Astérix.
 Laudanum est un étalon pur-sang de croisement qui a été monté par Pierre Durand.